Аминта () — правитель малоазийского города Алабанда в V веке до н. э.

Биография 
Его матерью была дочь македонского царя Аминты I Гигея. В конце VI века до н. э. в Македонию прибыли персидские послы с требованиями земли и воды. Аминта I организовал для них пир, но во время его проведения послы были убиты. По свидетельству Геродота, это произошло по инициативе царевича Александра, хотя многие современные историки относятся к этому сообщению критически. Персы начали поиски виновников инцидента, однако Александру удалось подкупить за большие деньги начальника следственной комиссии Бубара, сына покорителя Фракии Мегабаза. Также Бубару была отдана в супруги сестра царевича Гигея. По словам Юстина, Бубар возглавлял направленный в Македонию персидский карательный отряд, но влюбился в дочь Аминты I и женился на ней, «отложив всякую вражду».

В этом браке, состоявшемся, возможно, примерно в 510 году до н. э., и родился Аминта, названный, согласно тому же Геродоту, в честь деда по материнской линии, что было распространенным обычаем в Греции. Впоследствии, вероятно, около 480 года до н. э., Ксеркс I назначил Аминту на должность наместника большого фригийского города Алабанда. Однако Кузьмин Ю. Н., Борза Ю. и ряд других исследователей указывают, что Алабанда располагалась не во Фригии, а в Карии, о чём сам Геродот, выходец из этого региона, сообщает в другом месте своего труда. По мнению Киляшовой К. А., персидский царь хотел тем самым приобрести надёжного союзника в Карии, жители которой поддерживали греков во время Ионийского восстания. По замечанию Кузьмина Ю. Н., предшественником Аминты мог быть тиран Аридолис. Другие учёные, среди которых А. Татаки, П. Бриант, М. Олбрайт, исходя из сообщения Стефана Византийского со ссылкой на Геродота о фригийском городе Алабастра, считают, что Аминта правил именно им. Некоторые антиковеды, например, С. Хорнблауэр, Н. Секунда, полагают, что у Геродота речь идет о городе Блауд, располагавшемся на границе Фригии и Лидии.

Исторические источники не сообщают о дальнейшей судьбе Аминты и его потомков. Но, по замечанию Кузьмина Ю. Н., имя Аминта могло получить распространение в ряде регионов Малой Азии. По предположению Э. Бэдиана, Ксеркс мог рассматривать Аминту как наследника Александра I на посту вассального правителя Македонии.

Литература 
 Первичные источники
 Геродот. История (V.21, VIII.136)
 Юстин. Эпитомы сочинения Помпея Трога (VII.3.7—9)

 Исследования
 Кузьмин Ю. Н. «Гробница Аминты в Тельмессе» и Аминта, сын Бубара // Iranica: Иранские империи и греко-римский мир в VI в. до н. э. — VI в. н. э. / Под ред. О. Л. Габелко, Э. В. Рунга, А. А. Синицына, Е. В. Смыкова. — , 2017. — С. 216—218.
 Киляшова К. А. Политическая роль женщин при дворе македонских царей династии Аргеадов. Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. — , 2018. — С. 30—32.
 Badian E. Herodotus on Alexander I of Macedon: A Study in Some Subtle Silences // Greek Historiography / Ed. by S. Hornblower. — , 1994. — P. 116.
 Borza E. N. In the Shadow of Olympus: The Emergence of Macedon. — New Jersey, 1992. — P. 102.
 Briant P. From Cyrus to Alexander. A History of the Persian Empire. — Winona Lake. Indiana, 2002. — P. 350.
 Carney E. D. Women and Monarchy in Macedonia. — Norman, OK: University of Oklahoma Press, 2000.
 Hornblower S. Mausolus. — , 1982. — P. 218—219.
 Olbrycht M. J. Macedonia and Persia // A Companion to Ancient Macedonia / J. Roisman, I. Worthington (eds). — , 2010. — P. 343.
 Sekunda N. Achaemenid Settlement in Caria, Lycia and Greater Phrygia // Achaemenid History. 6 / H. Sancisi — Weerdenburg, A. Kuhrt (eds). Leiden, 1991. — P. 125—127.
 Tataki A. B. Macedonians Abroad: a Contribution to the Prosopography of Ancient Macedonia. — Athens, 1998. — P. 236.
 Wiedersich A. Amyntas (20a) // RE. Suppl. 4, 23, 1924. — P. 23.

Персоналии:Держава Ахеменидов
Правители Азии V века до н. э.